Plunge (tuffo o caduta in lingua inglese) può indicare:

Geografia 
Lituania
 Plungė – capoluogo della Contea di Telšiai

Musica 
 Plunge – album di Michael Stearns del 1986
 Plunge – album di Fever Ray del 2017

Note